Messing:
 Debra Messing
 Wolf Messing

Voir aussi 
 
 Messingen